Popigaï peut désigner :
 la Popigaï, une rivière de Sibérie
 le cratère Popigaï, un cratère d'impact tirant son nom de la rivière.